Pass Out of Existence — дебютний студійний альбом американського метал-гурту Chimaira, випущений 2 жовтня 2001 року.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Chimaira
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2001
Альбоми Roadrunner Records